Olgierd Febbi (ur. 11 października 1998 w Rzymie) – włoski łyżwiarz figurowy reprezentujący Polskę, startujący w konkurencji solistów. Dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Polski (2018, 2019).

W lipcu 2019 roku Febbi otrzymał pozwolenie (tzw. Clearance Certificate) Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) na reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej od 1 sierpnia 2019.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy łyżwiarze soliści
Włoscy łyżwiarze figurowi
Łyżwiarze figurowi MKS Axel Toruń
Ludzie sportu związani z Toruniem
Ludzie urodzeni w Rzymie
Urodzeni w 1998